Dicranophoroides är ett släkte av hjuldjur. Dicranophoroides ingår i familjen Dicranophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Dicranophoroides